Segon Imperi Alemany, estat sorgit al segle XIX per un procés d'unificació dels diversos estats alemanys, tret d'Àustria
 Segon Imperi Babilònic, període de la història de Mesopotàmia que es va iniciar l'any 626 aC i va acabar l'any 539 aC
 Segon Imperi Búlgar, estat medieval que que existí entre els anys 1185 i 1396/1422 
 Segon Imperi Francès, etapa històrica de França compresa entre el 1852 i 1870
 Segon Imperi Mexicà